Scaramouche se poate referi la:

Persoane 
 Scaramouche de Forlì (1400 - ca. 1450) – condotier italian;
 Tiberio Fiorelli, zis Scaramouche, (1608-1694) – actor al commediei dell’arte italian.

Personaje 
 Scaramouche – personaj al commediei dell’arte;
 Scaramouche – personaj din melodia Bohemian Rhapsody scrisă de solistul formației Queen, Freddie Mercury.

Titluri 
Literatură
 1921 Scaramouche – roman englezesc de Rafael Sabatini, inspirat din viața actorului omonim;
 Filme
 1923 Scaramouche – film mut american de Rex Ingram;
 1952 Scaramouche – film american  de George Sidney;
 1963 Scaramouche – film franco-hispano-italian de Antonio Isasi-Isasmendi;
 1965 Scaramouche – miniserie TV italiană de Daniele D’Anza;
Muzică / balet
 1936 Scaramouche – balet de Jean Sibelius;
 1937 Scaramouche – suită compusă de Darius Milhaud;